Tyrnowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Tyrnowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra

Zobacz też 
 Trnovci